Козлиничи — название населённых пунктов:

Украина 
 Козлиничи — село в Ковельском районе Волынской области.
 Козлиничи — село в Маневичском районе Волынской области.